Wassili Sergejewitsch Orlow ist der Name folgender Personen:

Wassili Sergejewitsch Orlow (Chordirigent) (1857–1907), russischer Chordirigent
Wassili Sergejewitsch Orlow (Künstler) (1910–2010), russischer Künstler